В таблице представлены данные по валовому региональному продукту на душу населения по каждому субъекту Российской Федерации.

Данные по Архангельской и Тюменской областям представлены без округов.

Материал взят с сайта Федеральной государственной службы статистики.

Комментарии к таблице

См. также 
 ВВП России
 Валовой региональный продукт
 Список российских регионов по ВРП

Ссылки 
 Федеральная служба государственной статистики
 Валовый региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 1998—2019 гг. MS Excel документ
 Валовый внутренний продукт (ВВП) российских регионов в пересчёте на одного жителя, в USD.

Примечания 

Списки:Экономика России
Списки по экономическим показателям
валовый продукт